International Championship 2015 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 25 oktober och 1 november 2015 i Baihu Media Broadcasting Centre i Daqing, Kina.

Ricky Walden var regerande mästare men han förlorade mot Tian Pengfei i kvalet.

John Higgins vann turneringen och därmed sin 28:e rankingtitel efter att ha besegrat David Gilbert med 10–5 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 657 000 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 125 000 || align=right width=120 | 125 000
|-
| • Tvåa || align=right | 65 000 || align=right | 65 000
|-
| • Semifinal || align=right | 30 000 || align=right | 60 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 17 500 || align=right | 70 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 12 000 || align=right | 96 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 7 000 || align=right | 112 000
|-
| • Sista 64 || align=right | 4 000 || align=right | 128 000
|-
| • Högsta break ||   || align=right | 1 000
|-
| Summa ||   || align=right | 657 000
|}

Kval
Kvalet spelades 30 september–3 oktober 2015 i Barnsley, England. De 64 kvalvinnarna gick vidare till huvudturneringen där fyra av spelarna först lottades till att spela en inledande omgång mot fyra kinesiska wild cards.

Wild card-omgång
Fyra av de 64 spelare som kvalificerat sig för huvudturneringen lottades att först spela en wild card-omgång mot fyra kinesiska spelare 25 oktober 2015. Vinnarna kvalificerade sig för huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Källor

snooker.org

2015 i Kina
Snookersäsongen 2015/2016